El  es un equipo de fútbol de Italia que juega en la Serie C, la tercera división nacional.

Historia 
Fue fundado en el año 1922 en la ciudad de Fiorenzuola d'Arda en Emilia-Romagna, pasando por más de 70 años en las divisiones aficionadas hasta que en los años 1990 milita en la desaparecida Serie C1 y cerca de ascender a la Serie B, perdiendo la ronda de playoff.

En ese mismo año también destacó en la Copa Italia donde eliminó al Brescia Calcio, Torino FC y al Inter de Milán.

Palmarés 
Serie D (1): 2020-21
Eccellenza Emilia-Romagna (2): 2007–2008, 2013–2014

Jugadores

Equipo 2021/22

Enlaces externos 
 

Equipos de la Serie C (Italia)
Equipos de fútbol fundados en 1922
Italia en 1922
Deporte en Emilia-Romaña